Râuri
Alzette
Elz (Neckar),
Elz (Rin),
Elzbach,
Localități
Elz (Lahn), Germania
Elz (Westerwald), Germania

Vezi și
Eltz
Kevin Robert Elz, programator australian